Il doppio del torneo di tennis La Costa Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Ray Ruffels e Allan Stone 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Costa Open 1977